Cípsela (Arcàdia), ciutat del districte de Parrhàsia, a Arcàdia (Grècia)
 Cípsela (Tràcia), antiga ciutat grega, predecessora de l'actual İpsala a Turquia
 Cípsela, Cypsela o Gypsela, ciutat mítica propera a les illes Medes 
 Cípsela (fruit), fruit simple indehiscent sec i monosperm, que es deriva d'un ovari ínfer compost amb un sol lòcul